Lalganj może dotyczyć:
 Lalganj – miasto w północno-wschodnich Indiach w stanie Bihar
 Lalganj – miasto w północnych Indiach w stanie Uttar Pradesh